

Geografia 
 San Gaudenzio, ex comune, ora frazione del comune di Cervesina in provincia di Pavia.
 San Godenzo, comune nella Città metropolitana di Firenze.

Santi 
 San Gaudenzio di Novara (†418), primo vescovo di Novara, celebrato il 22 gennaio;
 San Gaudenzio di Rimini (†360), primo vescovo di Rimini e martire, celebrato il 14 ottobre;
 San Gaudenzio di Arezzo (†382), nono vescovo di Arezzo e martire con san Columato, celebrato il 19 giugno;
 San Gaudenzio di Brescia (†410), decimo vescovo di Brescia, celebrato il 25 ottobre;
 San Gaudenzio di Verona (†456), 15º vescovo di Verona, celebrato il 12 febbraio;
 San Gaudenzio di Gniezno (Radzym-Gaudenty) (†1006), benedettino, fratello di Sant'Adalberto di Praga e primo vescovo di Gniezno, celebrato l'11 ottobre;
 San Gaudenzio di Ossero (†1044), monaco benedettino e vescovo di Ossero, celebrato il 1º giugno.

 beato Gaudenzio Carmelino (†1476), francescano di Omegna

Luoghi di culto 
 San Gaudenzio, basilica di Novara dedicata a San Gaudenzio di Novara;
 San Gaudenzio, chiesa d'Ivrea dedicata a San Gaudenzio di Novara;
 Collegiata di San Gaudenzio, chiesa principale dell'abitato di Varallo, dedicata a San Gaudenzio di Novara;
 Chiesa di San Gaudenzio (Agliè) nella città metropolitana di Torino;
 Chiesa monumentale di San Gaudenzio, chiesa di Baceno dedicata a dedicata a San Gaudenzio di Novara.

Altro 
 Villa Buonamici a San Gaudenzio nel comune di Vaiano, in provincia di Prato.

Riferimenti 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Milano, Edizioni Paoline, 2000, ISBN 88-315-1585-3;
 Santi, beati e testimoni - G